Gödrös ist der Familienname folgender Personen:

 Katalin Gödrös (* 1969), Schweizer Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin
 Margot Gödrös (* 1939), Schweizer Schauspielerin